Сарафов може да се отнася за:
 Борис Сарафов (1872-1907), български революционер
 Вълчо Сарафов (1876-1901), български революционер
 Георги Сарафов (1848-1915), български лекар и политик
 Иван Сарафов (1856-1935), български офицер
 Кръстьо Сарафов (1876-1952), български актьор
 Михаил Сарафов (1854-1924), български политик
 Петър Сарафов (1842-1915), български просветен деец